Di Salvo – cognome italiano
 Antonio Di Salvo – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco di origine italiana
 Francesco Di Salvo – architetto italiano
 Jason Di Salvo –  pilota motociclistico statunitense
 Rosario Di Salvo – politico italiano
 Salvatore Di Salvo – vescovo cattolico italiano
 Titti Di Salvo – politica e sindacalista italiana
 Vincenzo Di Salvo – politico italiano, deputato del Regno d'Italia e sindaco di Baucina
 Walter Di Salvo – architetto italiano